Exposé (álbum)
Exposé (grupo)
Exposé (Mac OS X)

Desambiguação